Stockenberg har flera betydelser:

Personer
Stockenberg kan avse ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Stockenberg

 Carl-Erik Lennart Stockenberg (1925–1985), svensk handbollsspelare
 Johan Gustaf Stockenberg (före 1660–ca 1710), svensk  skulptör och stenhuggare i Reval 
 Jonas Stockenberg (1744–1807), ledamot av högsta domstolen, lagman, borgmästare och häradshövding
 Lars Johansson Stockenberg (död före 1675), svensk träbildhuggare
 Peter Thure Gabriel Stockenberg (1826–1889), borgmästare i Halmstad och riksdagsman
 Staffan Stockenberg (1931–2019), tennisspelare

Arkitektur 
 Villa Stockenberg, en byggnad i nationalromantisk stil i Saltsjöbaden

Svenska efternamn
Sonnamn
Efternamnsförgreningssidor